Rīz Āb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rīg-e Rīz Āb, sanddyn, Yazd, 
 Kūh-e Rīz Āb (berg i Yazd, lat 34,73, long 57,11), 
 Dasht-e Rīz Ow, slätt, Khorasan, 
 Rīg-e Rīzow (sandöken), Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar